Waldeck-Rousseau est le patronyme de deux personnalités :
 René Waldeck-Rousseau (1809-1882), député de la Loire-Inférieure de 1848 à 1849, puis maire de Nantes de 1870 à 1873 ;
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904), fils du précédent, Président du Conseil de 1899 à 1902, période durant laquelle il fit promulguer .

Autres 
 Waldeck-Rousseau, croiseur cuirassé de la marine française lancé en 1908.